Espartero puede hacer referencia a:
Espartero, artesano que trabaja el esparto;

Personas 
Baldomero Espartero (1793-1879), general y regente de España entre 1840 y 1843;

«El Espartero», apodo del torero español Manuel García Cuesta (1865-1894).